Berri est l'ancienne orthographe du Berry, ancienne province française.

 Claude Berri, réalisateur, acteur, coproducteur,
 Hassan Zeino Berri était un chef de clan sunnite syrien et le responsable de la milice Shabiha du secteur d'Alep
 Nabih Berri, homme politique libanais,
 Robert Berri, acteur.

Divers 

 Berri, ville du Riverland en Australie-Méridionale,
 Berri, gisement de pétrole situé au Moyen-Orient,
 Berri-UQAM, station du métro de Montréal, 
 Palais Berri-Meregalli, bâtiment historique de la ville de Milan en Italie.

Voir aussi

Notes 

Homonymie de patronyme